Makelaar, een tussenhandelaar of tussenpersoon
Beursmakelaar, ter beurze werkzame makelaar
Verhuurmakelaar, een bemiddelaar tussen huurder en verhuurder die werkt in opdracht van de verhuurder
Aanhuurmakelaar, eenzelfde bemiddelaar die werkt in opdracht van de huurder
Verzekeringsmakelaar, assurantiemakelaar of registermakelaar, doorgaans een tussenpersoon die actief is op de assurantiebeurs
Spelersmakelaar of voetbalmakelaar, een zaakwaarnemer die de belangen van profvoetballers of voetbalorganisaties behartigt
Advertentiemakelaar, een tussenpersoon die tussen adverteerder en uitgever bemiddelt
Informatiemakelaar, een persoon of organisatie die voor anderen informatie verzamelt
Makelaar (bouwconstructie), hetzij een hangstijl, hetzij een gevelmakelaar, twee bouwelementen die worden toegepast in de bouwkunde
De Makelaar, een Vlaamse televisieserie